Stuck in the Middle steht für:

 Stuck in the Middle, Zusammenhang zwischen Marktanteil und Rentabilität in der Erfolgsforschung, siehe U-Kurve
 Stuck in the Middle (Clea-Lied), Lied von Clea (2004) 
 Stuck in the Middle, Originaltitel von Mittendrin und kein Entkommen, US-amerikanische Fernsehserie (2016–2018)
 Stuck in the Middle with You, Lied von Stealers Wheel (1972)
 Stuck in the Middle: 17 Comics from an Unpleasant Age, Comicanthologie von Ariel Schrag (2007)